Э́йдер (, ):
 Эйдер (чаще: Айдер) — река в Северной Германии
  (1932—2011) — американский психолог, один из сооснователей психонейроиммунологии
 Эйдер, Уолт (1913—1982) — американский автогонщик

См. также 
 Адер